Masonesi – abitanti di Masone (Reggio Emilia)
Masonesi – abitanti di Masone